Сколоздра – фамилия. Известные носители:

 Сколоздра, Владимир Иванович (1912—1980) — советский украинский скульптор.
 Сколоздра, Михаил Андреевич (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.
 Сколоздра, Роман Владимирович (1941—1999) — украинский советский учёный-химик, педагог, доктор наук.